Fruit of the Loom, empresa multinacional fabricant de roba dels Estats Units
 Flying Tiger Line, aerolínia històrica dels Estats Units
 Superlumínic (del seu nom en anglès Faster Than Light), fenomen que implica una velocitat més gran que la de la llum
 FTL: Faster Than Light (de l'acrònim anterior), videojoc d'estratègia en temps real
 FTL Games (de l'acrònim anterior), empresa de desenvolupament de videojocs de Califòrnia, als Estats Units
 FTL Newsfeed (de l'acrònim anterior), sèrie de televisió històrica del canal Syfy
 Flash translation layer, sistema que permet repartir uniformement l'escriptura de la informació en una memòria flash
 Ftl també és l'abreviatura de la fluortsilaisita, mineral de la classe dels silicats